Bimbach ist ein geographischer Name: 

Orte:
 Bimbach (Prichsenstadt), Stadtteil von Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bimbach (Großenlüder), Ortsteil der Gemeinde Großenlüder, Landkreis Fulda, Hessen; mit den Teilgemarkungen
 Oberbimbach und
 Unterbimbach

Gewässer:
 Bimbach (Main), linker Zufluss des Mains in Etwashausen, Stadt Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bimbach (Regnitz), linker Zufluss der Regnitz an der Neumühle von Erlangen, Mittelfranken, Bayern
 Bimbach (Unkenbach), rechter Zufluss des Unkenbach (Main) in Vögnitz, Gemeinde Sulzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Bimbach (Nothbach), rechter Zufluss des Nothbachs bei Rüber, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Gebäude:
 Schloss Bimbach in Bimbach, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern; früherer Stammsitz der Fuchs von Bimbach 

Bimbach ist Familienname und Familiennamenbestandteil:

 Julie Bimbach, deutsche Kochbuchautorin
 Bertho IV. von Bimbach (vor 1240 – spätestens 1293), Fürstabt der Fürstabtei Fulda, aus dem hessischen Oberbimbach
 Fuchs von Bimbach, fränkisches Adelsgeschlecht
 Hans Philipp Fuchs von Bimbach (1567–1626), General im Dreißigjährigen Krieg
 Ludwig Fuchs von Bimbach und Dornheim (1833–1900), bayerischer Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Birnbach